O Grande Prêmio da Austrália de 2008 foi a décima sexta etapa da Temporada de MotoGP de 2008. Aconteceu entre os dias 3 e 5 de outubro de 2008 no Phillip Island Grand Prix Circuit.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc 

Australia
2008
Desporto na Austrália em 2008